Накајоло има више значења:

 Накајоло (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Накајоло (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику